, une communauté non incorporée du comté de Monroe en Illinois ;
 Monroe City, une ville du comté de Knox, dans l’État de l’Indiana ;
 Monroe City, une ville des comtés de Marion, Monroe et Ralls au Missouri.